Вирго, Ве́рго () — английская фамилия.

Известные носители 
 Вирго, Адам (род. 1983) — английский футболист.
 Вирго, Джон (род. 1946) — английский профессиональный игрок в снукер, спортивный комментатор.
 Вирго, Эдуард (1878–1938) – эстонский дипломат.

См. также 
 Virgo

Примечания